Собор Святой Девы Марии может означать:

 Собор Святой Девы Марии (Дамаск) — православный кафедральный собор в Дамаске, Сирия
 Собор Святой Девы Марии (Лимерик) — англиканский собор Церкви Ирландии в Лимерике в Ирландии
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Москва) — неоготический собор в Москве, крупнейший католический собор в России, кафедральный собор архиепархии Матери Божией